Stumpp ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Stumpp (* 1987), deutsche Politikerin (CDU) 
 Emil Stumpp (1886–1941), deutscher Lehrer, Maler und Pressezeichner
 Ernst Stumpp (1897–1978), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer für Elektrotechnik; Dekan und Prorektor
 Karl Stumpp (1896–1982), deutscher Ethnograph, Leiter im Sonderkommando Dr. Stumpp
 Margit Stumpp (* 1963), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdB

Siehe auch:
 Emil-Stumpp-Archiv
 Stump